Следеће табеле приказују опште и техничке особине најпознатијих сервиса за видео-хостинг.

Опште информације

Подржани формати

Види још 
 IPTV

Референце 

Рачунарске мреже
Дигитална телевизија
Интернет телевизија